De graflegging van Christus (Dirck van Baburen, Centraal Museum), schilderij van Dirck van Baburen
 De Graflegging (Jheronimus Bosch), tekening uit de school van Jheronimus Bosch.
 De Graflegging (Caravaggio), schilderij van Caravaggio.
 De Graflegging (Michelangelo), onvoltooid schilderij toegeschreven aan Michelangelo.
 De graflegging van Christus (Rembrandt), werk van Rembrandt